Robert Laurie peut faire référence à :
 Robert Laurie (évêque) (mort en 1677), prélat écossais, Évêque de Brechin
 Robert Laurie (1755?-1836),  graveur et éditeur
 Robert Laurie, joueur de rugby à XIII australien.
 Robert Peter Laurie (1835-1905), député de Canterbury (1879-1880) et Bath (1886-1892)
 Sir Robert Laurie, 4e Baronnet (après 1708-1779), député de Dumfries Burghs
 Sir Robert Laurie, 5e Baronnet (c. 1738-1804), Membre du Parlement pour le Dumfriesshire
 Sir Robert Laurie, 6e Baronnet (1764-1848),  amiral de la Royal Navy
 Robert Laurie (politicien australien), membre du Western Australian Legislative Council, 1901-1902
 Robert Laurie, personnage dans Annie Laurie (1927 film)

Homonymie de personnes